KSC Toekomst Menen is een Belgische voetbalclub uit Menen. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 56 en had geel-zwart als kleuren. De club speelde in haar bestaan verschillende decennia in de nationale reeksen.

Geschiedenis
SC Meninois werd opgericht op 28 mei 1902 in het lokaal "Au Canon". De club sloot op 4 januari 1912 aan bij de Belgische Voetbalbond. In 1928 speelde de club een seizoen in Bevordering, toen de Derde Klasse. De ploeg eindigde echter laatste met 1 puntje uit 26 matchen en zakte weer weg naar de provinciale voetbalreeksen. De club kreeg de koninklijke titel en werd Royal Sporting Club Meninois, later werd dit naar Koninklijke Sporting Club Menen vervlaamst.

In 1935 keerde de club terug in de nationale reeksen en kon zich ditmaal in Bevordering handhaven. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, slaagde Menen er in zijn reeks te winnen en promoveerde zo naar de Tweede Klasse. Menen werd het volgende seizoen echter voorlaatste in zijn reeks en degradeerde na een jaar terug naar Bevordering. De club zou nooit meer zo hoog kunnen terugkeren. Na 1951/52 werd in het Belgische voetbal een vierde nationale afdeling bij gecreëerd, die vanaf nu als bevorderingsreeks zou dienen, en het aantal reeksen en clubs in de drie hogere nationale reeksen werd ingekrompen. Veel clubs uit Bevordering zouden door deze herschikking weliswaar in de bevorderingsreeksen blijven spelen, maar dan wel een reeks dieper, namelijk in Vierde Klasse in plaats van Derde. Menen was echter allerlaatste geëindigd in zijn reeks, slechts 1 puntje na de drie clubs net erboven in de rangschikking. Als allerlaatste ploeg degradeerde niet naar de Vierde Klasse, maar wel naar Eerste Provinciale. Na een seizoen kon Menen in 1953 toch terug zijn plaats in Bevordering innemen, maar men eindigde voorlaatste en zakte opnieuw.

In 1956 keerde Menen toch terug in de nationale reeksen en kon ditmaal een decennium in Vierde Klasse blijven. Halverwege de jaren 60 eindigde Menen enkele maal bovenaan in zijn reeks, tot men in 1968 erin slaagde zijn reeks te winnen. De club stootte zo opnieuw door naar de Derde Klasse. Na een paar seizoenen in de subtop werden de resultaten wat minder. Menen eindigde vaak onder in de rangschikking, maar bleef in Derde Klasse. Begin jaren 80 ging het wat beter, met als beste resultaat een derde plaats in 1982. Daarna ging het echter weer vlug bergaf. In 1985 kon nog nipt een degradatie vermeden worden, maar in 1986 werd men laatste in de reeks en Menen zakte weer naar Bevordering. In 1988 kon Menen nog enkele seizoenen terugkeren naar Derde Klasse, maar in 1991 zakte men definitief weg. Het ging helemaal bergaf met de club, want in Vierde Klasse eindigde Menen meteen weer laatste en na bijna vier decennia in de nationale reeksen zakte de club weer naar Eerste Provinciale. In 1994 keerde men nog één seizoen terug in Bevordering, maar daarna zakte men voor lange tijd weg uit de nationale reeksen.

Vanaf halverwege de jaren 90 speelde Menen in de hogere provinciale reeksen en ging als liftploeg regelmatig op en neer tussen Eerste en Tweede Provinciale. In 2012 mocht Menen na een tweede plaats in de competitie deelnemen aan de eindronde, die men won na winst tegen Zwevegem Sport en KSK Oostnieuwkerke. Daarna werd in de interprovinciale eindronde gewonnen van Eendracht Termien en Union Saint-Ghislain Tertre-Hautrage na strafschoppen, waardoor Menen terug promoveerde naar Vierde Klasse.

Vanaf het seizoen 2013/14 had KSC Menen met Bernard Rollé een nieuwe voorzitter. Dat seizoen besliste men een fusie aan te gaan met stadsgenoot KFC De Toekomst Menen, dat bij de KBVB was aangesloten met stamnummer 2372 en in Vierde Provinciale actief was. Beide clubs fuseerden in 2014 na afloop van het seizoen tot SC Toekomst Menen, dat in Vierde Klasse verder speelde met stamnummer 56 van Sporting. (K)SCT Menen slaagde er in de eindronde te winnen in het seizoen 2015-2016 waardoor het uitkwam in de nieuwe hervormde tweede klasse amateurs maar direct weer degradeerde.

In het seizoen 2017/2018 speelde (K)SCT Menen voor het eerst sinds 2007 kampioen toen het in de voorlaatste wedstrijd KSC Grimbergen versloeg met 1-10 en de enige 2 ploegen die Menen nog konden bedreigen verloren (SC Dikkelvenne in KVK Svelta Melsele) of gelijk speelden (KVC Wingene tegen K. Eendracht Wervik). 

Tijdens het seizoen 2018-2019 werd na de verkiezingen, waar burgemeester Martine Fournier, ondanks een verpletterende meerderheid aan persoonlijke stemmen, toch haar burgemeesterstitel moest inleveren, wat tot de reactie van haar vriend, tevens drijvende kracht van de firma Galloo, leidde om alle sponsordeals op het einde van het seizoen op te zeggen. Dit had effect op zowel de volleybalploeg in Ereklasse, waar hij voorzitter was als SCT Menen, maar ook op andere evenementen die door de stad werden georganiseerd. Menig organisatie moet het nu met minder doen, waardoor de toenmalige voorzitter de alarmklok luidde voorbarig meldde dat SC Toekomst Menen zonder nieuwe financiële inbreng, dat de kans bestond dat de boeken konden neergelegd worden en er herstart kok worden in 4de provinciale. Dit zorgde ervoor dat, op de jeugd na  ( en 2 spelers ), de voltallige A-ploeg bij andere ploegen tekenden. Er werd nog tijdens het seizoen een plan opgemaakt om met een nieuwe voorzitter het bestaan van de club in 2de amateurs te vrijwaren, wat ook lukte. Trainer Pascal Verriest en zijn staf zochten koortsachtig naar nieuwe spelers voor het seizoen 2019-2020, en vond die ook. Er moest het hele seizoen tegen degradatie gevoetbald worden maar men slaagt hier met een dertiende plaats in.

In 2022 raakte bekend dat SCT Menen haar activiteiten zou stopzetten wegens financiële problemen. De club speelde op dat moment in Tweede afdeling VV A. De club maakte in het seizoen 2022-2023 een doorstart in vierde provinciale. Hierbij behield de club het stamnummer 56.

Resultaten

Bekende (oud-)spelers
  Wim Reijers
  Maxime Vandamme
  Bart Buysse
  Rob Claeys
  Quentin Pottiez
  Gregory Mahau

Bekende (oud-)trainers
  Wim Reijers

Externe links
 Officiële website

Menen
Sport in Menen
Sportvereniging in West-Vlaanderen